Навас (исп. Navás, баск. Navas, кат. Navàs) — многозначный термин.

 Навас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Навас (станция метро) () — станция метро в Барселоне.

Фамилия 
 Навас, Кейлор (род. 1986) — коста-риканский футболист.
 Навас, Лонгинос (Longinos Navás, 1858—1938) — испанский энтомолог.
 Навас, Луиза Евгения (род. 1918) — чилийский ботаник.
 Навас, Нора (род. 1975) — испанская актриса.
 Навас, Пака (1883—1971) — гондурасская журналистка, писательница и феминистка.
 Навас, Рауль (род. 1988) — испанский футболист.
 Навас, Сесар (род. 1980) — испанский футболист.
 Навас, Хесус (род. 1985) — испанский футболист.